Schagen bezeichnet:
 Schagen, niederländische Kleinstadt und Gemeinde in der Provinz Nordholland
Burg Schagen, abgegangene Burg bei Bramsche, Landkreis Osnabrück

Schagen ist der Familienname folgender Personen:
 Bas Schagen (* 1965), holländischer Radio- und Fernsehmoderator
 Bobby Schagen (* 1990), niederländischer Handballspieler
 Casey van Schagen (* 1980), niederländischer Eishockeyspieler
 Hugo von Schagen, Domdechant in Osnabrück und Domherr in Münster
 Riek Schagen (1913–2008), niederländische Schauspielerin
 Tessa van Schagen (* 1994), niederländische Sprinterin
 Udo Schagen (* 1939), deutscher Medizinhistoriker 
 Wilbrand von Schagen († 1569), Domherr in Münster
 Willy Schagen (1925–2012), niederländischer Boxer